Формуляр — многозначное слово:

Учётный документ 
 Формуляр — учётный документ на вооружение, военную технику и другое имущество.
 Формуляр — библиотечная учётная карточка, в которую занесены реквизиты книги или издания либо данные читателя.
 Формулярный список — послужной список в русской императорской армии.
 Судовой формуляр — хронологическое описание судна и его хозяйства.

Другие значения 
 Формуляр (договор) — в торговом обороте типовой договор, который заранее разрабатывается и предлагается контрагенту для подписания. Контрагент не имеет возможности ни изменять, ни даже обсуждать предлагаемые условия.

Примечания